kan verwijzen naar:

 Energetica (natuurwetenschap), theorie over natuurverschijnselen als uitingen van energie.
 Energetica (museum), een museum voor energietechniek

Zie ook 
 Bio-energetica
 Trias energetica